Az Úrvalsdeild 1990-es szezonja volt a bajnokság hetvenkilencedik kiírása. A bajnokságban 10 csapat vett részt, a győztes a Fram lett. Ez volt a klub tizennyolcadik, eddig utolsó bajnoki címe.

Végeredmény

Források 
 Izlandi labdarúgó-bajnokság első osztály, 1912-1998
 Izlandi labdarúgó-bajnokság első osztály, 1990

1990
Izland 1